

Personnalités

 Emmeran de Ratisbonne, martyr et évêque du 
 Erhard de Ratisbonne, confesseur de Ratisbonne au 
 Wolfgang de Ratisbonne (934-994), évêque de Ratisbonne
 Ulric de Ratisbonne (1029-1093), saint de l'Église catholique romaine
 Petahia de Ratisbonne, rabbin et voyageur allemand du 
 Bertold de Ratisbonne (-1272), prédicateur allemand
 Auguste Ratisbonne (1770-1830), banquier français
 Théodore Ratisbonne (1802-1884), prêtre français, fils d'Auguste
 Alphonse Ratisbonne (1814-1884), prêtre français, frère de Théodore
 Flore Ratisbonne (1824-1915), salonnière française, nièce d'Alphonse et Théodore
 Louis Ratisbonne (1827-1900), écrivain français, frère de Flore

Lieux
 Ratisbonne est une ville de Bavière
 Arrondissement de Ratisbonne
 Principauté de Ratisbonne

Autres 
 Trêve de Ratisbonne
 Bataille de Ratisbonne
 Diocèse de Ratisbonne
 Cathédrale Saint-Pierre de Ratisbonne
 Monastère Ratisbonne
 SSV Jahn Ratisbonne
 Discours de Ratisbonne
 Université de Ratisbonne
 Niedermünster de Ratisbonne
 Société botanique de Ratisbonne